Les Mosasaurini forment une tribu éteinte de mosasaures ayant vécu durant le Crétacé supérieur (âges Campanien-Maastrichtien), dans ce qui sont actuellement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et l'Océanie, avec des occurrences discutables en Asie. Ce sont des mosasaures hautement dérivés, contenant des genres comme Plotosaurus, ayant des adaptations uniques vers des vitesses de nage rapides, ou encore Mosasaurus, qui figure parmi les plus grands reptiles marins connus.

Description 

Les Mosasaurini forment un clade de mosasaurinés dérivés. La tribu contient l'une des plus grandes espèces de mosasaures connues, Mosasaurus hoffmannii, mesurant plus de  de long, mais il est à noter qu'une telle taille est inhabituelle au sein de la tribu et même au sein du genre Mosasaurus en lui-même. D'autres grands représentant mesurent environ  de long (comme Plotosaurus, Eremiasaurus, Mosasaurus conodon et Mosasaurus beaugei) tandis que d'autres sont encore plus petits, dans une gamme d'environ  de long (comme Mosasaurus missouriensis).

Classification 

La tribu fut érigée par Dale Russell en 1967, déclarant qu'elle est unifiée en ayant douze vertèbres pygales ou moins et que le radius et le cubitus sont largement séparés par les articulations du carpes sur le bord distal du foramen antébrachial. Dans une étude de 1997, le paléontologue Gorden Bell récupère Plotosaurus, qui était autrefois classé dans une autre tribu appelée Plotosaurini, en tant que taxon frère de Mosasaurus. Cela rendait le taxon Mosasaurini paraphylétique, ce qui signifie qu'il contient désormais une lignée descendante qui n'y est pas classée, et rendant sa définition obsolète. Les taxons paraphylétiques sont interdites en cladistique et les scientifiques doivent donc reclasser les groupes afin d'éliminer si possible de telles divergences. Bell propose que le taxon Mosasaurini soit abandonné et que tous les membres de la tribu soient incorporés dans les Plotosaurini. Alors que d'autres scientifiques conviennent qu'une tribu contenant Mosasaurus devrait être monophylétique, ils soutiennent que Mosasaurini devrait être la tribu valide. Par exemple, dans une étude de 2012, Aaron LeBlanc, Caldwell et Nathalie Bardet font valoir que, bien qu'il ne soit pas nécessairement invalide, l'abandon de Mosasaurini ne suivrait pas le principe général du genre type reporté à tous les rangs dans une hiérarchie de classification, et que le les diagnostics originaux des Plotosaurini sont obsolètes.

Le taxon Mosasaurini a toujours été plus inclusif, incluant parfois des genres tels que Plesiotylosaurus, Liodon et Clidastes, qui sont tous maintenant considérés comme des mosasaurinés plus basaux.

Une définition plus récemment suggérée est basée sur les branches diagnostiquant les Mosasaurini comme le clade le plus inclusif contenant Mosasaurus hoffmannii mais pas Globidens dakotensis.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mosasauridae
 Mosasaurinae

Liens externes 

 

Mosasauridae
Diapside marin préhistorique
Diapside du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1967